День філолога — професійне свято філологів у Росії. Святкується 25 травня, на наступний день після Дня Слов'янської писемності та культури. Свято неофіційно відзначається і в інших пострадянських слов'янських країнах. Це свято вчителів та викладачів у сфері мови і літератури, бібліотекарів, лінгвістів, літературознавців, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

Наука філоло́гія (від  — любов і  — слово, учення) — сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Див. також 
 Філологія
 Лінгвістика

Джерела 
 http://www.volynnews.com/news/society/25-travnia-den-filoloha/ 
 http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=474 

Українські професійні свята
Філологія
Мовознавство